Xinhairevolutie, van 1911 tot 1912
Culturele Revolutie, van 1966 tot 1969 (ook wel 1976)
Chinese Revolutie (1949)